Pronuba es un término latino que significa "de la novia" y prónuba en español, puede referirse a:
 Prónuba o pronuba (en latín), madrina de boda, matrona romana de honor de una novia, que debía estar casada una única vez y que aún seguía viviendo con su marido. También un título honorífico para determinadas deidades femeninas que se creía presidían las bodas romanas. Ver matrimonio en la Antigua Roma y Genio (mitología romana).
 Pronuba (género), género de cucarachas.